Portal är ett efternamn som bärs av bland annat följande personer:

 Antoine Portal – en fransk läkare  (1742–1832)
 Gerald Portal – en engelsk diplomat (1858–1894)
 Michel Portal – en fransk saxofonist (född 1935)
 Nicolas Portal – en fransk tävlingscyklist (1979–2020)
 Sébastien Portal – en fransk tävlingscyklist (född 1982)